Dunikowski ist der Familienname folgender Personen:

 Emil Habdank von Dunikowski (1855–1924), österreichischer Geologe
 Xawery Dunikowski (auch Xaver Dunikowski; 1875–1964), polnischer Bildhauer

Sonstiges:
 Dunikowski Ridge, Gebirgskamm auf King George Island im Archipel der Südlichen Shetlandinseln, Antarktis